Волуяк — село в Болгарии. Находится в Городской области Софии.
 Волуяк — железнодорожная станция в Городской области Софии (Болгария).
Волуяк — гора (Босния и Герцеговина).